Hale kan syfta på,

Personer

Förnamnet Hale
 Hale Irwin, amerikansk golfspelare.
 Hale Johnson, amerikansk advokat och politiker.

Efternamnet Hale
 Alan Hale, amerikansk astronom
 Alan Hale, Jr., amerikansk skådespelare
 Alan Hale, Sr., amerikansk skådespelare
 Barbara Hale, amerikansk skådespelare
 Beatrice Wilde Hale, amerikansk lichenolog
 Eugene Hale, amerikansk politiker
 Fletcher Hale, amerikansk politiker
 Fred Hale, vid sin död världens äldsta man.
 Frederick Hale, amerikansk politiker
 George Ellery Hale, amerikansk astronom och fysiker
 Jennifer Hale, amerikansk skådespelare
 John Hale, amerikansk pastor
 John P. Hale, amerikansk politiker och diplomat
 Jonathan Hale (1891–1966), amerikansk skådespelare
 Lucy Hale, amerikansk skådespelare och sångare
 Mason Ellsworth Hale, amerikansk lichenolog
 Matthew Hale (1609–1676), engelsk jurist
 Nathan Hale, amerikansk militär och spion
 Nathan W. Hale (1860–1941), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Tennessee
 Ruth Hale (1887–1934), amerikansk journalist och kvinnosaksaktivist
 Samuel W. Hale (1823–1891), amerikansk politiker
 Steven Hale, brittisk orienterare
 Tony Hale, amerikansk skådespelare

Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn